Шуменец — деревня в Пустошкинском районе Псковской области (Забельская волость)
 Шуменец — деревня в Пустошкинском районе Псковской области (Пригородная волость)